Марко Юхани Юли-Ханнуксела (; ) — финский борец греко-римского стиля, призёр чемпионатов Европы, чемпион и призёр чемпионатов мира, призёр летних Олимпийский игр 2000 года в Сиднее и 2004 года в Афинах.

Карьера 
На Олимпиаде 1996 года Ханнуксела в первом круге победил по очкам украинца Рустама Анжи, а во втором уступил также по очкам белоруса Камандара Маджидова. В третьем круге Ханнуксела отборолся вничью с представителем Болгарии  и выбыл из борьбы за медали, заняв итоговое 15-е место.

На следующей Олимпиаде на предварительной стадии Ханнуксела последовательно победил по очкам француза  и казаха Бахтияра Байсеитова. В четвертьфинале финном был побеждён кореец . В полуфинале Ханнуксела уступил будущему победителю этой Олимпиады, россиянину Мурату Карданову. В утешительной схватке финн победил представителя Украины Давида Манукяна и стал бронзовым призёром Олимпиады.

На Олимпиаде 2004 года Юли-Ханнуксела в предварительных схватках последовательно победил по очкам японца  и киргиза Данияра Кобонова. В четвертьфинале Марко победил по очкам кубинского борца Филиберто Аскуя, а в полуфинале — швейцарца . В финале Марко уступил представителю Узбекистана Александру Доктуришвили и завоевал серебряную медаль Олимпиады. В том же году он был назван спортсменом года Финляндии.

С 2008 года Ханнуксела является тренером финского борца Теро Вялимяки.

Примечания 

Борцы Финляндии
Чемпионы мира по греко-римской борьбе
Борцы на летних Олимпийских играх 1996 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2000 года
Борцы на летних Олимпийских играх 2004 года
Спортсмены года Финляндии
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2000 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2004 года